Allegro ma non troppo ("alegre, mas não muito" em italiano) pode se referir a:

 Allegro ma non troppo — andamento musical
 Allegro ma non troppo (livro) — livro de 1988 do italiano Carlo M. Cipolla
 Allegro ma non troppo (teatro) — peça de teatro cômica de Aimar Labaki

Desambiguação